Натуральне число 749
 749 рік до нашої ери
 749 рік нашої ери